Alto Alegre ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Alto Alegre (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba

in Brasilien:
 Alto Alegre (Roraima), Gemeinde im Bundesstaat Roraima
 Alto Alegre (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 Alto Alegre (Rio Grande do Sul), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Alto Alegre do Maranhão, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 Alto Alegre do Pindaré, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 Alto Alegre dos Parecis, Gemeinde im Bundesstaat Rondônia